Нитинан — японский топоним.
 Нитинан — город в префектуре Миядзаки.
 Нитинан — посёлок в префектуре Тоттори.
 Линия Нитинан — железнодорожная линия, соединяющая города Миядзаки и Сибуси, обслуживается компанией Kyushu Railway Company.